Кусо́ча () — село в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае Российской Федерации. Административный центр сельского поселения «Кусоча».

Экономика 
В селе расположена центральная усадьба агропромышленного кооператива «Кусочи» созданного в 1999 году на базе колхоза «Красный Октябрь» (до 1963 года артель «Ажалчин» («Труд»), которая создана в 1928 году и колхоз имени В. Бусыгина образованный в 1933 году). Специализация: овцеводство и выращивание семенных зерновых культур. Число работников — 130 человек (2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Могойтуйского района